Чемпіонат Європи з фігурного катання 2022 — змагання серед фігуристів європейських країн, яке відбулося в Таллінні з 10 по 16 січня 2022 року. Спортсмени виступали в наступних категоріях: чоловіче і жіноче одиночне катання, парне фігурне катання і танці на льоду.

Розклад 
Місцевий час (UTC+3)

Результати

Чоловіки

Жінки

Спортивні пари

Танці на льоду

Примітки 

Січень 2022
Спортивні події 2022
Чемпіонати Європи з фігурного катання
2022 в естонському спорті
Спортивні змагання в Таллінні